Örtliche Betäubung bezeichnet:

 Lokalanästhesie in der Medizin
 Lokalanästhesie (Zahnmedizin)